Васмунд — фамилия. Известные носители:

 Васмунд, Владимир Георгиевич (1872—1941) — генерал-лейтенант, участник 1-й мировой войны, сын Г. Р. Васмунда. 
 Васмунд, Георгий Робертович (1840—1904) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов, начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 
 Васмунд, Роберт Карлович (1805—не ранее 1865) — генерал-майор, участник Кавказской войны, отец Г. Р. Васмунда.